Пешкова — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы 
 Пешкова, Александра Николаевна (Толиверова) (1842—1918) — русская писательница, гарибальдийка, издатель, журналист и публицист.
 Пешкова, Анна Викторовна (род. 2002) — российская футболистка.
 Пешкова, Валентина Моисеевна (1900—1995) — профессор, доктор химических наук, один из основателей кафедры аналитической химии химического факультета МГУ.
 Пешкова, Галина Александровна (1930—2018) — советский и российский ботаник.
 Пешкова, Дарья Максимовна (род. 1927) — советская и российская актриса.
 Пешкова, Екатерина Павловна (1876—1965) — общественный деятель.
 Пешкова, Майя Лазаревна (1946—2021) — российская радиожурналистка, ведущая, литературовед.
 Пешкова, Надежда Алексеевна (1901—1971) — невестка Максима Горького.
 Пешкова, Наталья Ивановна — российская радио- и телеведущая, журналист. Топоним 
 Пешкова — деревня, Знаменский район, Орловская область, Россия